Бадия или Абтай, (, , ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Больцано.

Население составляет 10 719 человек (2004), плотность населения составляет 37 чел./км². Занимает площадь 82 км². Почтовый индекс — 39036. Телефонный код — 0471.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны